Mill Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mill Creek Bridge (Indiana), ID-Nr. 78000403
 Mill Creek Bridge (Cedar County, Iowa), ID-Nr. 98000743
 Mill Creek Bridge (Cherokee County, Iowa), ID-Nr. 98000811